
 — аниме-сериал режиссёра . Является частью серии «Театр мировых шедевров». Сериал основан на романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт «Маленький лорд Фонтлерой».

Сюжет 
История о американском мальчике по имени Седрик Эррол (Седи), который в семилетнем возрасте узнаёт, что является единственным наследником британского графства. Седи должен уехать из Нью-Йорка и поселиться в своём родовом замке. Его дед, граф Доринкнот, намерен научить мальчика быть аристократом, но Седи сам учит своего дедушку состраданию, справедливости, наивной простоте и любви, он согревает сердце старика.

Роли озвучивают 
 Ай Орикаса — Седи
 Бандзё Гинга — Рэкс
 Бин Симада — Уилкинс
 Дайсукэ Гоури — Ньюик
 Эйко Масуяма — Мина
 Эйко Хисамура — Джеймс
 Рихоко Ёсида — Сарра
 Хироюки Сибамото — Дик
 Итиро Нагаи — Гарри
 Кадзуэ Икура — Эрик
 Коити Китамура — Джефферсон

Музыка 
Открывающая композиция —  исполняет Хикару Нисида.
 Текст: Митио Ямагами
 Аранжировка: Кадзуо Отани

Закрывающая композиция —  исполняет Хикару Нисида.
 Текст: Митио Ямагами
 Аранжировка: Кадзуо Отани

Ссылки 

Театр мировых шедевров
Экранизации произведений Фрэнсис Бёрнетт
Nippon Animation